Portugal — país europeu
 Portugal Continental - designação atribuída ao território continental português
 Portugal Cove-St. Philip's — localidade na Terra Nova, Canadá
 Poortugaal - povoação holandesa situada perto de Roterdão
 3933 Portugal - asteroide que orbita entre Marte e Júpiter

Ver também 
 Portugol —  pseudocódigo escrito em português utilizado para ensinar lógica de programação e algoritmos
 Seleção Portuguesa de Futebol

 

Desambiguações de topônimos